Горенская:

 Горенская — станция Киевского направления Московской железной дороги в городском округе Калуга Калужской области
 Горенская — железнодорожная станция (населённый пункт) в городском округе Калуга Калужской области при железнодорожной станции

См. также 
 Горенское